Fußball-Bundesliga 2010/11 var den 48:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 20 augusti 2010–14 maj 2011. Vintervilan pågick mellan helgerna kring 18 december 2010 och 15 januari 2011. Ligan hade inför säsongen uppdaterat sin logotyp.

Nya mästare blev Borussia Dortmund som vann serien före Bayer 04 Leverkusen och regerande mästaren Bayern München. Avgörandet kom praktiken i spelomgång 32 då Dortmund hemmabesegrade 1. FC Nürnberg med 2–0 samtidigt som tvåan Bayer 04 Leverkusen förlorade borta mot Köln vilket gav de blivande mästarna en ledning med 6 poäng och en mycket bättre målskillnad.

Tabell

Kvalspel till Fußball Bundesliga 2011/2012

Referenser

2010 i Tyskland
2011 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2010/2011
2010/2011